Пам'ятник Нахімову — погруддя Павла Нахімова у Москві
 Пам'ятник Нахімову — пам'ятник у Севастополі